Termin CRTM ima više značenja.

 4,4'-Diapofitoen sintaza, enzim
 Zajednički radiacioni transferni model ()